Джинніфер Гудвін (;  22 травня 1978, Мемфіс, США) — американська акторка.

Життєпис 
Народилася 22 травня 1978 року в місті Мемфіс, штат Теннессі, у родині співробітниці компанії FedEx і власника студії звукозапису.

З раннього віку знала, що буде актрисою. Відразу після школи вона поїхала вчитися акторській майстерності в Бостонський університет, а пізніше продовжила навчання в Лондоні в Королівській Академії драматичного мистецтва. Під час навчання в Академії Ґудвін виходила на сцену у складі Королівської шекспірівської трупи і встигла зіграти Жанну Д`Арк, Офелію і Джесіку в «Венеціанському купці».

Отримавши Сертифікат про закінчення Академії, Ґудвін якийсь час живе в Бостоні, грає там в Хантінгтонскому театрі, незабаром ненадовго переїжджає в Нью-Йорк, з якого вона, як і всі, хто жадає слави на великому екрані, відправляється в Лос-Анджелес підкорювати Голлівуд.

У 1990 році відбувся її перший теледебют в серіалі «Закон і порядок». Це був лише один епізод, а справжню, нехай і другорядну роль вона зіграє тільки у 2001 році в комедійному серіалі «Ед».

Дебют на великому екрані не змусив себе довго чекати: у 2002 році Джинніфер знялася в комедії «Порно і ціпоньки». У 2003 році Ґудвін у чудовій жіночій компанії, що складалася з Джулії Робертс, Кірнстен Данст і Джулії Стайлз, з'явилася в емансипованій мелодрамі «Посмішка Мони Лізи». У 2005 році Джинніфер зіграла роль Вівіан Кеш у біографічній стрічці Джеймса Менголда «Переступити межу», присвяченій історії життя легендарного співака в стилі кантрі Джонні Кеша.

Стає впізнаваною в США, і продюсери довіряють їй вже головну роль у телесеріалі «Велике кохання», у якому вона знімалася з 2006 по 2011 рік.

Паралельно акторка активно працює у великому кіно. Вона знялася в таких фільмах, як: «Птахи Америки», «Самотній чоловік», «Обіцяти - ще не одружитись», «Наречений напрокат».

Нарешті, у 2011 році канал ABC запрошує на роль Білосніжки в серіал «Якось у казці». Завдяки дуже успішному старту, серіал був продовжений на 6 сезонів, а Білосніжка Ґудвін стала справжньою зіркою.

12 квітня 2014 року вийшла заміж за актора Джоша Далласа. Через місяць після весілля, 29 травня, у пари з'явився син Олівер Фінлі Даллас.
А 1 червня 2016 року народився другий — Г'юго Вілсон Даллас

Фільмографія

Примітки

Посилання 
 
 

Американські телеакторки
Американські кіноакторки
Американські театральні акторки
Виконавці шекспірівських ролей